Опавшие листья:

 Опавшие листья (ботаника) — листья, опавшие с деревьев на землю.
 Опавшие листья (книга) — самая известная книга Василия Розанова.
 Опавшие листья (песня) — популярная песня.